Pentholaea és un gènere d'ocells de la família dels muscicàpids (Muscicapidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.10, 2011) aquest gènere està format per tres espècies que eren classificades al gènere Myrmecocichla:
 Pentholaea albifrons.
 Pentholaea arnotti.
 Pentholaea collaris.

Muscicàpids